SOPA peut faire référence à :

 Stop Online Piracy Act
 
 Society of Publishers in Asia